Дубровиця — невеликий дубовий гай.

Дубровиця — місто, Сарненський район, Рівненська область, колишній районний центр
 Дубровиця — село, Камінь-Каширський район, Волинська область
 Дубровиця — село, Яворівський район, Львівська область
 Дубровиця — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці у місті Дубровиця
 Дубровиця (Лісовиця) — річка у Мукачівському районі Закарпатської області, ліва притока Латориці (басейн Дунаю)

 Дубровиця — колишнє село, нині частина села Бистриця, Мукачівський район, Закарпатська область

— село, Великоборська сільська рада, Хойницький район, Гомельська область
 Дубровиця — село, Лобжанська сільська рада, Климовицький район, Могильовська область
 Дубровиця — село, Уселюбська сільська рада, Новогрудський район, Гродненська область

Дубровиця (Домбровиця) — село, гміна Улянув, Ніжанський повіт, Підкарпатське воєводство
 Дубровиця (Домбровиця) — село, гміна Курилівка, Лежайський повіт, Підкарпатське воєводство
 Дубровиця Мала (Домбровиця Мала) — село, гміна Піщаць, Більський повіт, Люблінське воєводство
 Дубровиця Велика (Домбровиця Дужа) — село, гміна Тучна, Більський повіт, Люблінське воєводство

Див. також 
 Дубравиця
 Дубровиці
 Діброва
 Дуброва
 Дубовиця

Примітки